Plusieurs membres de la dynastie Plantagenêt se sont prénommés  ;
 Édouard I (1239-1307), roi d'Angleterre ;
 Édouard II (1284-1327), roi d'Angleterre, fils du précédent ;
 Édouard III (1312-1377), roi d'Angleterre, fils du précédent ;
 Édouard de Woodstock (1330-1376), dit le Prince Noir, comte de Chester, duc de Cornouailles, prince d'Aquitaine et prince de Galles, fils du précédent ;
 Édouard d'Angoulême (1365-1370), fils du précédent ;
 Édouard d'York (1373-1415), comte de Rutland, Cambridge, Aumale et duc d'York, fils d'Edmond de Langley et petit-fils d'Édouard III ;
 Édouard IV (1442-1483), roi d'Angleterre ;
 Édouard de Westminster (1453-1471), duc de Cornouailles et prince de Galles, fils du roi Henri VI ;
 Édouard V (1470-1483), roi d'Angleterre, fils d'Édouard IV (l'un des Princes de la Tour) ;
 Édouard de Middleham (1473-1484), comte de Salisbury, duc de Cornouailles et prince de Galles, fils de Richard III.
 Édouard Plantagenêt (1475-1499), comte de Warwick, fils de Georges Plantagenêt, duc de Clarence ;

Plantagenêts